Стотт () — фамилия. Известные носители:

 Стотт, Джеймс (1871—1908) — английский футболист, вингер, известный по выступлениям за «Ньюкасл Юнайтед» в конце XIX века.
 Стотт, Кен (род. 1955) — шотландский актёр.
 Стотт, Кэтрин (род. 1958) — британская пианистка.
Стотт, Найл (род. 1981) — шотландский и британский хоккеист на траве.
 Стотт, Николь Мари Пассонно (род. 1962) — американский инженер и астронавт НАСА.
 Стотт, Уильям (1857—1900) — британский художник Викторианской эпохи.
  — английский музыкант и продюсер техно-музыки.
 Стотт, Этьенн (род. 1979) — английский слалом-каноист.